Роки Маунт има више значења:
 Роки Маунт (Вирџинија), град у америчкој савезној држави Вирџинија
 Роки Маунт (Северна Каролина), град у америчкој савезној држави Северна Каролина